Občanská válka v Libyi může být:

 První občanská válka v Libyi (2011) – válka proti Kaddáfího režimu
 Druhá občanská válka v Libyi (2014–2020) – válka mezi slabou centrální vládou a milicemi